Lijst van koningen van het koninkrijk Bretagne en hertogen van het hertogdom Bretagne

 
 
Bretagne
Koningen